Nick Spaling, född 19 september 1988 i Palmerston, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för San Jose Sharks i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Nashville Predators, Pittsburgh Penguins och Toronto Maple Leafs och på lägre nivåer för Milwaukee Admirals i American Hockey League (AHL) och Kitchener Rangers i Ontario Hockey League (OHL).

Spaling valdes som 58:e spelare totalt av Nashville Predators i 2007 års NHL Entry Draft.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Nick Spaling NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Nick Spaling hockey statistics and profile at hockeydb.com
Nick Spaling – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Kitchener Rangers
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Ontario
Födda 1988
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2007
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft